

Patronyme 

 Barry Hogan (1983-), footballeur anglais.
 Ben Hogan (1912–1997), golfeur américain.
 Brooke Hogan (1988-), chanteuse américaine et fille de Hulk Hogan.
 Chris Hogan (né en ?), acteur américain.
 Chris Hogan (né en 1987), joueur de football américain.
 Chuck Hogan (né en 1969), écrivain américain.
 Desmond Hogan (1950-), écrivain irlandais.
 Gabriel Hogan (né en 1973), acteur canadien.
 Heather Hogan (née en 1985), actrice américaine.
 Hulk Hogan (né Terrance Gene Bollea en 1953), catcheur et acteur américain.
 Jack Hogan (né en 1929), acteur américain.
 James Patrick Hogan (1890-1943), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et directeur de la photographie américain.
 Jimmy Hogan (1882-1974), footballeur et entraîneur anglais.
 Joanne Hogan (née en 1982), coureuse cycliste australienne.
 John Hogan (1800-1858), sculpteur irlandais. 
 John Paul Hogan, chimiste et inventeur américain.
 Kiera Hogan (1994-), catcheuse américaine.
 Michael Hogan (1949-), acteur canadien.
 Niall Hogan (né en 1971), joueur irlandais de rugby à XV.
 Noel Hogan (né en 1971), guitariste et membre du groupe The Cranberries.
 Patti Hogan-Fordyce (née en 1949), joueuse de tennis américaine.
 Paul Hogan (né en 1939), acteur, producteur et scénariste australien.
 Paul John Hogan (né en 1962), réalisateur et scénariste australien.
  (né en 1954), auteur de bandes dessinées britannique.
 Peter Hogan (né en 1978), joueur de hockey
 Phil Hogan (né en 1960), homme politique irlandais.
 Ray Hogan (1908-1998), écrivain américain, auteur de romans western.
 Siobhan Fallon Hogan (1961-), actrice américaine.
 Trevor Hogan (né en 1979), joueur irlandais de rugby à XV.
 Vickie Lynn Hogan (1967-2007), mannequin et actrice américaine.

Toponymes
 Rivière Hogan, un affluent de la rivière Boisvert (rivière Normandin) (versant de l'Ashuapmushuan) coulant dans Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Divers 
 le hogan est la hutte d'habitation traditionnelle des Indiens navajos.
 Hogan est une marque de chaussures appartenant au Groupe Tod's.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais